Gustav, 7. kníže ze Sayn-Wittgenstein-Berleburg (Gustav Frederik Philip Richard; 12. ledna 1969), je nejstarší dítě a jediný syn princezny Benedikty Dánské a Richarda, 6. knížete ze Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Životopis 
Princ Gustav je hlavou rodu Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburských, seniorní větve dříve knížecího rodu Saynských. Bydlí na zámku Berleburg-Wittgenstein ve městě Bad Berleburg v Severním Porýní-Vestfálsku v Německu. Je synem prince Richarda Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburského a princezny Benedikty Dánské a má dvě sestry, princeznu Alexandru Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburskou a princeznu Nathalie Saynsko-Wittgensteinsko-Berleburskou.

Pokud svobodný a bezdětný Gustav zemře bez legitimního potomka, přechází rodinné dědictví na mladšího bratra jeho otce, prince Robina zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Gustav byl dříve zasnouben s Elvire Pasté de Rochefort (vnučka francouzského velvyslance André Rodocanachiho a jeho manželky Nady Diplarakouové, sama sestra Aliki Diplarakouové a prateta princezny Sibilly Lucemburské), přičemž zasnoubení bylo oznámeno 16. srpna 2000 a svatba plánovaná na 12. května 2001 v Paříži. Ke svatbě nedošlo, údajně kvůli finančním problémům nevěstiny rodiny, a 16. července 2001 bylo oznámeno, že se rozešli. Po mnoho let žije se svou partnerkou Carinou Axelssonovou, ačkoli se nemohli vzít kvůli klauzuli v závěti Gustavova dědečka, která mu brání zdědit rodinný majetek, pokud se ožení s někým, kdo není protestantského, urozeného a árijského původu. Dne 27. dubna 2022 však dánský soud potvrdil, že Gustav se 4. června 2022 s Axelssonovou ožení.

Je kmotrem hraběte Richarda von Pfeil und Klein-Ellguth, syna jeho sestry Alexandry; Konstantina Johannsmanna, syna jeho druhé sestry Nathalie; a prince Vincenta Dánského, syna jeho bratrance, dánského korunního prince.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Narození 12. ledna
Narození v roce 1969
Žijící lidé
Narození ve Frankfurtu nad Mohanem
Němečtí princové